Линг — ряд значений:

Топонимы 
 Линг (Лондондерри) — город в ирландском графстве Лондондерри

Фамилия 
 Линг, Джеймс (1922—2004) — американский бизнесмен.
 Линг, Джейсон — член руководства проекта MySpace.
 Линг, Джон (1933—2005) — британский политик, дипломат и писатель.
 Линг, Джулия (род. 1983) — американская актриса.
 Линг, Дэвид (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Линг, Дэвид (судья) (1890—1965) — американский федеральный судья.
 Линг, Кэмерон (род. 1981) — австралийский футболист.
 Линг, Лиза (род. 1973) — американская журналистка, телеведущая, актриса, сценаристка и телевизионный продюсер.
 Линг, Мартин (род. 1966) — британский футболист и футбольный менеджер.
 Линг, Пер Хенрик (1776—1839) — шведский терапевт, учёный, преподаватель и автор системы лечебной гимнастики.
 Линг, Ричард (1918—2003) — американский политик, министр сельского хозяйства США.
 Линг, Сергей Степанович (род. 1937) — белорусский политик, экс-премьер Республики Беларусь.
 Линг, Уильям (1908—1984) — английский футбольный судья.

Персонажи 
(в том числе китайского происхождения, но в исходно англоязычном кино и анимации, из-за чего не подчиняются правилам практической транскрипции с китайского языка)
 Линг Бувье — персонаж мультсериала «Симпсоны», приёмная дочь Сельмы Бувье, родилась в Китае

Значения китайского происхождения 
Для этих значений, Линг — некорректная (опосредованная через романизацию Ling) транскрипция фамилий и топонимов на основе нескольких китайских иероглифов с произношением . Корректная их транскрипция — Лин.